Долговское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Курганская область
 Долговское сельское поселение — входит в Каргапольский район
 Долговское сельское поселение — входит в Куртамышский район
 Долговское сельское поселение — входит в Частоозёрский район

Липецкая область
 Долговское сельское поселение — входит в Данковский район

Новгородская область
 Долговское сельское поселение — входит в Мошенской район